Арабляр — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Арабляр — село в Шабранском районе Азербайджана.

Россия 
 Арабляр — село в Курахском районе Дагестана.